Pardee ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Pardee (* 1976), US-amerikanischer Maler und Designer
 Arthur B. Pardee (1921–2019), US-amerikanischer Pharmakologe und Biochemiker
 George Pardee (1857–1941), US-amerikanischer Politiker und der 21. Gouverneur von Kalifornien
 Harold E. B. Pardee (1886–1973), US-amerikanischer Kardiologe
 Jack Pardee († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Joseph Pardee (Joseph T. Pardee; 1871–1960), US-amerikanischer Geologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pardee (Idaho)
 Pardee (Kalifornien)
 Pardee (Pennsylvania)
 Pardee (Virginia)
 Pardee (West Virginia)

Siehe auch:
 Pardé